Unter dem Namen Wallikon (auch Walikon) sind verschiedene Orte im Kanton Zürich, Schweiz, bekannt:
der Weiler Wallikon in der Gemeinde Wiesendangen; siehe Wallikon (Wiesendangen)
der Weiler Wallikon in der Gemeinde Pfäffikon ZH; siehe Wallikon (Pfäffikon)